Thomas B. Jeffery Company — автомобилестроительная компания, основанная Томасом Б. Джеффри на базе компании по производству велосипедов. Существовала в период с 1902 по 1916 годы и занималась постройкой разнообразных легковых автомобилей и грузовиков, в том числе популярных в США автомобилей марки «Rambler». На базе грузовиков компании в ходе Первой мировой войны было создано несколько бронеавтомобилей, в том числе русский «Джеффри-Поплавко» и американский «Jeffery armored car».

История фирмы 

Фирма Thomas B. Jeffery Company была основана американским изобретателем и предпринимателем Томасом Б. Джеффри в городе Кеноша, штат Висконсин. Джеффри был владельцем второй по величине фабрики по производству велосипедов в США, расположенной в Чикаго. В конце XIX века, увлеченный идеей конструирования, он создал несколько прототипов мотоциклов и автомобилей. Его сын Чарльз в 1899-1901 годах также создал несколько автомобилей, причем в их конструкции присутствовало как минимум два радикальных нововведения - рулевое колесо и переднемоторная компоновка. Хотя данная конструкция заслужила хвалебные отзывы на первом Нью-йоркском автосалоне в 1900 году, его отец предпочёл строить автомобили с рычагом управления и расположением двигателя под сиденьем водителя. В том же году он продал свою компанию за 65000 долларов и перебрался в Кеношу, где выкупил помещения бывшей велосипедной фабрики.

Выпуск автомобилей начался в 1902 году. Применяя для строительства автоматизированную сборочную линию компания уже в 1903 году произвела 1350 машин. К 1905 году это число удвоилось, не в последнюю очередь из-за решения выпускать автомобили, оборудованные рулевыми колёсами.

В апреле 1910 года в Помпеях скончался основатель компании Томас Джеффри. В июне того же года его сын, занявший пост руководителя, преобразовал компанию в акционерное общество, не сменив изначального названия. В 1915 году, с целью увековечивания памяти отца он сменил марку выпускаемых автомобилей с «Rambler» на «Jeffery». В августе 1916 года Чарльз Т. Джеффри продал компанию бизнесмену Чарльзу Нэшу. Нэш, ушедший до этого с поста президента General Motors переименовал компанию в честь себя. Под новой вывеской Nash Motors компания существовала в период с 1917 по 1954 годы, будучи дочерним предприятием Chrysler и American Motors.

Quad 

К началу Первой мировой войны компания развернула производство грузовиков колесной формулой 4 × 4. Грузовики выпускались под марками «Jeffery Quad» и, после ребрендинга, «Nash Quad». Всего в период с 1913 по 1918 год включительно было выпущено около 11500 автомобилей всех модификаций. Согласно некоторым исследователям, грузовики «Jeffery Quad» отличались от большинства грузовиков других фирм своей проработанной конструкцией, надёжностью и эффективностью. Также у данных грузовиков присутствовал индивидуальный тормоз на каждое колесо. На базе данных грузовиков на фабрике Томаса Джеффри было создано несколько типов бронеавтомобилей, использовавшихся армией США, а также поставляемых англичанам в Индию. Бронеавтомобиль Джеффри, выпущенный под номером 1 был направлен для испытаний в войска генерала Першинга, проводившего карательную экспедицию против вторгшихся на территорию США повстанцев Панчо Вильи. Однако, какие-либо свидетельства об участии в боевых действиях данной машины отсутствуют. Также, на базе закупленных Россией грузовиков был создан броневик «Джеффри-Поплавко», участвовавший во многих сражениях Первой Мировой и Гражданской войны в России.

«Quad» также стал одним из эффективных рабочих автомобилей во время Первой мировой войны.

Примечания

Использованная литература и источники

Ссылки 

  Рекламные плакаты автомобилей марки Thomas B. Jeffery Company

Автомобилестроительные компании США
Исчезнувшие компании США